Yün-ch’eng-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yunfu (prefekturhuvudort i Kina), Guangdong, 
 Yuncheng (ort i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar